E-Boks Open 2012 Damesingle var en del af tennisturneringen E-Boks Open 2012. Hovedturneringen blev afviklet i Farum 9.-15. april 2012.

Vinder blev den andenseedede Angelique Kerber, der i finalen slog den topseedede hjemmebanefavorit Caroline Wozniacki, der dermed for første gang ikke vandt en WTA-turnering på dansk grund.

Finale

Øverste halvdel

Nederste halvdel

Noter

Eksterne henvisninger 
 Resultaterne, turneringens hjemmeside . Hentet 2012-06-26.

WTA Tour 2012